Смарагд
 Ізмарагд (збірник) — літературний збірник творів релігійно-дидактичного змісту, складений у XIII—XIV ст. у Київській Русі.
 «Мій Ізмарагд» — збірка творів Івана Франка, видана у 1897 році.
 Ізмарагд (видавництво) — книжкове видавництво, що існувало в 1923—1939 роках у Львові.